Антоний Малецкий (): Малецкий, Антоний (1821—1913) — польский учёный-языковед, историк литературы, медиевист, филолог, геральдист, литературный критик и драматург
 Малецкий, Антоний Иосифович (1861—1935) — деятель Римско-католической церкви, Апостольский администратор Ленинграда (1926—1935)